

Presentación previa 
No hay campeón defensor del torneo ya que se trata de la primera edición.

El estadounidense Donald Young es el primer campeón del torneo tras derrotar al australiano  Matthew Ebden en la final.

Cabezas de serie 

 Denis Kudla (Cuartos de final)
 Tim Smyczek (Semifinales)
 Rhyne Williams (Cuartos de final)
 Alex Kuznetsov (Semifinales)

<ol start="5">
  Bradley Klahn ''(Cuartos de final)
  Matthew Ebden ''(Final)
  Steve Johnson ''(Primera ronda)
  'Donald Young (Campeón)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Rondas finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Napa 2013